Diese Liste der Spieler von Borussia Dortmund gibt all jene Sportler wieder, die seit der Fußball-Oberliga Saison 1947/48 mindestens ein Ligaspiel für die erste Mannschaft des deutschen Fußballvereines Borussia Dortmund absolvierten. Auch die Daten aus der vierjährigen Zugehörigkeit des BVB in der Fußball-Regionalliga bzw. der 2. Fußball-Bundesliga sind berücksichtigt. 

Spieler, die lediglich im DFB-Pokal, im DFL-Ligapokal, im DFL-Supercup oder in einem der Europapokalwettbewerbe zum Einsatz kamen oder im Kader standen, werden nicht aufgeführt.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Reihenfolge Nach- und Vor- beziehungsweise Künstlername.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 Bis: Nennt das letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Borussia Dortmund absolviert hat.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Borussia Dortmund erzielt hat.
 Position: Nennt die Spielposition, auf welcher der Spieler am häufigsten für Borussia Dortmund eingesetzt wurde.
 Nationalspieler: Gibt darüber Auskunft, ob der beschriebene Spieler in seiner Karriere jemals für eine A-Nationalmannschaft angetreten ist. Hierbei spielt es keine Rolle, ob er dies während seiner Zeit bei Borussia Dortmund tat oder während er für einen anderen Verein spielte.
Anmerkung: Spieler, die noch aktiv bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehen, sind grau unterlegt. Die Leistungsdaten entsprechen dem Stand vom 11. März 2023 (24. Spieltag).



Literatur 
 Dieter Schulze-Marmeling: Das Borussia Dortmund Lexikon. Verlag Die Werkstatt GmbH, Göttingen 2002, ISBN 3-89533-362-X

!
Dortmund Borussia
Fussballspieler Dortmund Borussia